Колісниківська сільська рада — Чернігівська область, Ніжинський район
 Колісниківська сільська рада — Чернігівська область, Прилуцький район